Jülicher ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Jülicher (1857–1938), deutscher evangelischer Theologe 
 Frank Jülicher (* 1965), deutscher Biophysiker, Professor für Biophysik der TU Dresden 
Siehe auch:
 Jüliger